J45 ou J-45 peut faire référence à :
 Asthme, d'après la classification internationale des maladies ;
 Bicoupole octogonale gyroallongée (J45), une figure géométrique ;
 Gibson J-45, une guitare acoustique fabriquée par la firme Gibson Guitar Corporation.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres